Агади — это:

Фамилия 
 Агади, Ахмед Эльтифатович (род. 1965) — российский оперный певец.

Населённые пункты 
  — индийская деревня в округе Дхарвад, штат Карнатака.
  — индийская деревня в округе Хавери, штат Карнатака.
  — индийская деревня в округе Уттара-Каннада, штат Карнатака.